Silence ():
 Silence — второй музыкальный альбом финской пауэр-метал-группы Sonata Arctica.
 «Silence» — песня Marshmello.
 Silence — группа русскоязычных хакеров.

См. также 
 Silencer
 Silences